DAI Personal Computer
Dai Kaio
Cao dai
 Dai, nome dado ao divulgador do islã

Desambiguação